

Geografia 
 Biasì – frazione del comune di Padru, nella provincia di Sassari, (Italia)

Persone 
 Alberto Biasi (1937) – pittore italiano
 Aldo Biasi (1945) – pubblicitario italiano
 Dario Biasi (1979) – calciatore italiano
 Gino Biasi, conosciuto anche come Mimo Biasi (1928-1967) – architetto, pittore e scultore italiano
 Giuseppe Biasi (1885-1945) – pittore, incisore e illustratore italiano

Di Biasi 
 Clan Di Biasi – clan camorristico noto anche come i Faiano

Pagine correlate 
 De Biasi
 Biasini